

Хожениці — село в гміні Сульмежице Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства
 Хожениці — село в гміні Кломніце Ченстоховського повіту Сілезького воєводства